Wolfenbüttel bezeichnet folgende geographischen Gebiete und Orte:
 Wolfenbüttel, eine Stadt in Niedersachsen
 Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen
 Propstei Wolfenbüttel, ein Propsteigebiet der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig
 Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel (bis 1806), ein Teilfürstentum des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg
 Kanton Wolfenbüttel, Verwaltungsbezirk zur Zeit der französischen Besetzung Deutschlands während der Koalitionskriege von 1807 bis 1813
 Namensbestandteil mehrerer Personen des Geschlechts der Welfen, siehe Stammliste der Welfen
 Schloss Wolfenbüttel, ein Schloss in Wolfenbüttel in Niedersachsen
 Ortsteil Wolfenbüttel der Gemeinde Busenwurth im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein

Wolfenbüttel bezeichnet:
 Herzöge Wolfenbüttel, deutscher Basketballverein aus Wolfenbüttel
 von Wolfenbüttel, ursprünglicher Name der niedersächsischen Adelslinie Wolfenbüttel-Asseburg
 Charlotte Christine Wolfenbüttel († 1771), falsche Prinzessin
 Gunzelin von Wolfenbüttel (um 1170–1255), Adliger und Ministeriale aus der Linie Wolfenbüttel-Asseburg
 Widekind von Wolfenbüttel (nach 1089− um 1118), Erbauer der Wasserburg Wolfenbüttel und Begründer der Linie von Wolfenbüttel-Asseburg